Solomon Grundy – filastrocca per bambini del diciannovesimo secolo
Solomon Grundy – personaggio dei fumetti DC Comics
Solomon Grundy – gruppo musicale grunge statunitense
Solomon Grundy – canzone di Eric Allendale del 1969